Михаи́л Григо́рьевич Григо́рьев:* Григорьев, Михаил Григорьевич (1916—2007) — советский медик.
 Григорьев, Михаил Григорьевич (1917—1981) — генерал-полковник, основатель объекта «Ангара», первый заместитель Главнокомандующего РВСН.
 Григорьев, Михаил Григорьевич (1925—1979) — советский кинорежиссёр и сценарист.